Кочура Максим Дмитрович (1994—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Кочура Максим Юрійович (1979—2016) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Кочура Михайло Федорович (1851—1932) — український культурний діяч, письменник, поет.
 Кочура Олег Анатолійович — старший солдат Збройних сил України. Учасник російсько-української війни.
 Кочура Олександр Григорович — український футболіст, півзахисник.
 Кочура Панас Федорович — український радянський письменник.

Див. також 
 Кочур